Ulrika (plaats), plaats in het Zweedse landschap Östergötland
 Ulrika (naam), vrouwelijke voornaam
 Ulrika Eleonora van Denemarken (1656 -1693), koningin-gemaal van Zweden